Томас Рёлер (, род. 30 сентября 1991 года в Йене, Тюрингия, Германия) — немецкий метатель копья, олимпийский чемпион 2016. Чемпион Европы 2018 года.

Биография 
Учился в спортивной школе Иоганна Кристофа Фридриха Гутс-Мутса и Йенском университете. Начал заниматься лёгкой атлетикой в 1998 году. Дебютировал на международной арене в 2010 году. Трижды (в 2013, 2014 и 2015 годах) был серебряным призёром на Кубке Европы по зимним метаниям.

Рёлер не смог выступить на Олимпийских играх в Токио летом 2021 года из-за травмы спины.

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Метатели копья Германии
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Олимпийские чемпионы от Германии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года